Helsingin kaupungin liikennelaitos, het stadsvervoerbedrijf van Helsinki
 de bravais-millerindex <hkl>, gebruikt voor een verzameling van kristalvlakken in de kristallografie
 Hoofdverdeelkast kracht en licht, term uit de elektrotechniek, om de hoofdgroepenkast in een gebouw aan te duiden.